

Musica
Lone Wolf – cantautore britannico
Lonewolf – gruppo musicale power metal francese
Lonewolf – primo nome dei Di'Anno, gruppo musicale heavy metal inglese
Lone Wolf – album di Michael Martin Murphey del 1978
Lone Wolf – album di Hank Williams Jr. del 1990

Videogiochi
Lone Wolf: The Mirror of Death – videogioco del 1991
Tom Clancy's Rainbow Six: Lone Wolf – videogioco del 2002
MechAssault 2: Lone Wolf – videogioco del 2004
Joe Dever's Lone Wolf – videogioco del 2013 (HD Remastered 2014)
Lonewolf (17+)  - a Sniper Story – videogioco del 2016 (beta completata nel 2019)

Altro
Lone Wolf – città statunitense in Oklahoma
Lupo Solitario (Lone Wolf) – serie letteraria e di librogame
Lone Wolf – fumetto italiano degli anni 70

Pagine correlate
The Lone Wolf